Кастильон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кастильон, Алексис де (1838—1873) — французский композитор.
 Кастильон, Джеффри (род. 1991) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Викингур».
 Кастильон, Иоганн (по рождению Джованни Франческо Мельчоре Сальвемини; 1708—1791) — математик итальянского происхождения. См. также 
 Кастильон-Фибокки — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.
 Кастильон-Фьорентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.
 Кастийон